Monster Rancher – videogioco pubblicato nel 1997 dalla Tecmo per PlayStation
 Monster Rancher –  anime basato sull'omonima serie di videogiochi
 Monster Rancher – serie di videogiochi di simulazione di vita e di ruolo creata dalla Tecmo